Оле́г Анато́льевич Бога́ев (род. 15 июня 1970 года, Свердловск) — российский писатель, драматург, доцент кафедры истории искусств Екатеринбургского государственного театрального института. Главный редактор журнала «Урал» (с августа 2010 года.

Живёт в Екатеринбурге.

Биография 
Родился в Свердловске. Окончил техникум транспортного строительства и в 1998 году Екатеринбургский государственный театральный институт.

В настоящее время живёт в Екатеринбурге, преподаёт в театральном институте на кафедре истории искусств. В августе 2010 года назначен главным редактором журнала «Урал».

Творчество

Пьесы 
 Русская народная почта
 Мёртвые уши
 Великая Китайская стена
 Страшный суП
 Сансара
 Телефункен
 Кто убил месье Дантеса
 Фаллоимитатор
 33 счастья
 Чёрный монах
 Башмачкин
 Тайное общество велосипедистов
 Марьино поле
 Dawn-Way
 Шпильки
 Я не люблю, зачеркнуто, люблю Екатеринбург
 Вишневый ад Станиславского
 Лермонтов нашего времени

Самые известные театральные постановки 
 Пьеса «Русская народная почта», Табакерка, 1998. Режиссёр Кама Гинкас, в главной роли Олег Табаков
 Пьеса «Русская народная почта», Александринский театр, 1998. Режиссёр П. Силин, в главной роли А. Волков
 Спектакль по пьесе «Русская народная почта», Theater Studio, Вашингтон, 2004. Режиссёр Paul Mullins, в главной роли Флойд Кинг
 Телевизионный спектакль «Русская народная почта», ТВЦ, 2002. Режиссёр Владимир Мирзоев, в главных ролях Михаил Ульянов, Максим Суханов
 Пьеса «Русская народная почта», Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова, 2016. Режиссер Андрей Тимошенко, в главной роли Сергей Чуркин, Андрей Калеев.
 Пьеса «Страшный суП», Рижский русский театр имени Михаила Чехова, 2002. Режиссёр О. Петров
 Спектакль по пьесе «Фаллоимитатор» («Резиновый принц»), Москва, 2003. Режиссёр Нина Чусова, продюсер Павел Каплевич, в главной роли Лолита Милявская
 Спектакль по пьесе «33 счастья», 2004. Режиссёр Назаров, в главной роли Амалия Мордвинова
 Радиоспектакль «Комната смеха», RF, Радио Франсе, Париж, 2004. Режиссёр Ursyla Mikos.
 Пьеса «Марьино Поле», Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, апрель 2006. Режиссёр Роман Козак)
 «Антоний и Клеопатра. Версия», театр «Современник», май, 2006. Режиссёр Кирилл Серебренников, в ролях Чулпан Хаматова, Сергей Шакуров)
 Спектакль «Башмачкин», 21-е творческое объединение, апрель 2008. Режиссёр Владимир Мирзоев, в главной роли Евгений Стычкин.
 Спектакль по пьесе «33 счастья» («Человек-корыто»), Хабаровск, театр «Триада», 2009. Режиссёр В. С. Гогольков.
 Спектакль «Dawn-Way», Северо-Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова, июнь 2011. Режиссёр Булат Абдрахманов.
 Спектакль «Andre verdskrigen», Det Norske Teatret, Oslo, февраль 2016, Режиссёр Erik Visby.

Премии 
 «Антибукер» (1997);
 Международный конкурс драматургов «Евразия» (2002);
 Всероссийский драматургический конкурс «Действующие лица» (2005).

Ссылки 
 
 Сайт Олега Богаева . — .
 Страничка об Олеге Анатольевиче Богаеве на сайте Екатеринбургского государственного театрального института. — .

Примечания 

Драматурги России
Лауреаты премии «Антибукер»
Персоналии:Екатеринбург
Писатели Екатеринбурга
Выпускники Екатеринбургского театрального института
Преподаватели Екатеринбургского театрального института
Главные редакторы журнала «Урал»